Мемориал Карла Шефера 2006 года () — соревнование по фигурному катанию, прошедшее в Австрии с 11 по 14 октября 2006 года. Спортсмены выступали в категориях мужское и женское фигурное катание и танцы на льду.

Результаты

Мужчины

Женщины

Танцы

Ссылки 
 Результаты

2006 год в фигурном катании
Мемориал Карла Шефера
Фигурное катание в сезоне 2006/2007